Taartivattiaajik bezeichnet:
 Taartivattiaajik (Insel, Ammassalik Ø), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Taartivattiaajik (Insel, Anaava), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland